Koppa kan syfta på:

 Koppa – en bokstav i det grekiska alfabetet
 Koppa (kyrilliska) – en bokstav i det tidiga kyrilliska alfabetet
 Koppa – en vätskefylld blåsa i huden, numera vanligen om de blåsor som uppkommer vid virussjukdomen vattkoppor
 Kopphorn– redskap som användes vid koppning
 Koppa (ort i Indien) – en ort i delstaten Karnataka